Hära kan avse:

 Hära – bygdemål för en växtart i familjen gräs, se Stagg
 Hära – bygdemål för en hare, se Skogshare
 Haru (landområde)  –  typ av ö som förekommer i Finlands kustskärgårdar